Агенция БГ-ТЮРК е българо-турска информационна агенция в България, която предлага онлайн новини на турски език, свързани с България.

Агенцията стартира дейността си в интернет пространството през март 2003 г., когато публикува първата си статия в сайта.

Агенция БГ-ТЮРК предлага и преведен на турски език преглед на българския печат. В сайта има и форум, където регистрираните потребители могат да изкажат мнение по различни теми.

Сайтът на БГ-ТЮРК се посещава дневно от повече от хиляда посетители, според Awstats.

Външни препратки 
 Официален сайт

Информационни агенции в България